Квалификације за мушки хокејашки турнир на Зимским олимпијским играма 2014. одржане су у периоду између септембра 2012. и фебруара 2013. године. Право наступа на ОИ обезбедило је 9 репрезентација директно на основу ИИХФ Ранг листе након Светског првенства 2012. године. Док су се 3 репрезентације пласирале након квалификација.

Квалификоване репрезентације

Директно квалификоване 
Да би се репрезрентације директно пласирале потребно је било да буду ИИХФ Ранг листи буду међу најбољих девет репрезентација након Светског првенства 2012. године. Поени из текуће сезоне се рачунају у целости док се поени за сваку протеклу годину умањују за по 25%.

Прелиминарне квалификације 
Прелиминарне квалификације су одржане од 17-19. септембра 2012. у Загребу, а такмичиле су се четири репрезентације. Првопласирана репрезентација се пласирала у претквалификације за Олимпијске игре.

Група К 

Табела

Претквалификације 
Претквалификације су се одржале у периоду од 8 до 11. новембра 2012. године у Будимпешти (Мађарска), Кијеву (Украјина) и Нику (Јапан). Победници група пласирали су се у завршне квалификације.

Група Г 

Табела

Група Х 

Табела

Група Ј 

Табела

Завршне квалификације 
Завршне квалификације су се одржале у периоду од 7 до 10. фебруара 2013. године у Битигхајм-Бисингену (Немачка), Риги (Летонија) и Војенсу (Данска). Победници група пласирали су се на Олимпијске игре.

Група Д 

Табела

Група Е 

Табела

Група Ф 

Табела

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ИИХФ

Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма 2014.